Poromitra är ett släkte av fiskar. Poromitra ingår i familjen Melamphaidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Poromitra